Ernst Büchner – niemiecki chemik
 Eugen Büchner – rosyjski zoolog
 Franz Büchner – niemiecki as myśliwski
 Georg Büchner – niemiecki rewolucjonista, pisarz i przyrodnik
 Joachim Büchner – niemiecki lekkoatleta sprinter, medalista olimpijski
 Ludwig Büchner – niemiecki filozof, fizjolog i lekarz

Zobacz też 
 Buchner